Jezioro Bohinjskie (słoweń. Bohinjsko jezero, niem. Wocheiner See) − morenowe jezioro w Słowenii, położone w gminie Bohinj i Parku Narodowym Triglav.

Bibliografia 
 Royal Geographical Society (1856) "Wocheiner-See" A Gazetteer of the World: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography—physical, political, statistical, historical, and ethnographical A. Fullarton, Edinburgh, Scotland, p. 529, OCLC 20348227; note that Lake Bohinj was formerly known in English by its Austrian name of the Wocheiner See, or sometimes Lake Wocheiner

Bohinjsko
Gmina Bohinj